«Мисс Супранешнл» (англ. Miss Supranational) — престижный телевизионный конкурс красоты для фотомоделей со всех континентов в возрасте 18 - 26 лет. Конкурс проводится Всемирной Ассоциацией Красоты в Польше с 2009 года.

Победительницы конкурса

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 Все победительницы конкурса «Мисс Супранешнл»

Конкурсы красоты